Oratorio di San Filippo Neri all'Aquila
 Oratorio di San Filippo Neri a Bologna
 Oratorio di San Filippo Neri a Palermo
 Oratorio di San Filippo Neri a Roma 
 Oratorio di San Filippo Neri a Vicchio

Pagine correlate 
 Chiesa di San Filippo Neri
 Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri